Sezon National League A został rozegrany na przełomie 2013 i 2014 roku. Był to 76. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Szwajcarii w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 12 zespołów.

Obrońcą tytułu była drużyna SC Bern, która w finale poprzedniej edycji pokonała Fribourg-Gottéron 4:2.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 12 września 2013, a zakończył 4 marca 2014 roku. Uczestniczyło w nim 12 drużyn, które rozegrały po 50 spotkań. Osiem najlepszych drużyn zapewniło sobie awans do rundy playoff, w której walczyły o mistrzostwo Szwajcarii.

 Tabela

Legenda:     = Awans do fazy play-off,     =  Zespoły uczestniczące w rywalizacji play-out (o utrzymanie)

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach National League A w sezonie 2012/2013 składała się z trzech rund. Uczestniczyły w niej drużyny z miejsc od 1 do 8 sezonu zasadniczego. Drużyna, która zajęła w sezonie zasadniczym wyższe miejsce w sezonie zasadniczym (1-4), miały przywilej roli gospodarza ewentualnego siódmego meczu w rywalizacji. Przy tym ZSC Lions (mistrz sezonu zasadniczego) mógł być ewentualnie zawsze gospodarzem siódmego meczu. Wszystkie cztery rundy rozgrywane były w formule do czterech zwycięstw wg schematu: 1-1-1-1-1-1-1 (co oznacza, że klub wyżej rozstawiony rozgrywał w roli gospodarza mecze nr 1, 3, oraz ewentualnie 5 i 7). Niżej rozstawiona drużyna rozgrywała w swojej hali mecz drugi, czwarty i ewentualnie szósty.

Faza play-out 
W tym sezonie zaszła zmiana w sposobie rozgrywania fazy play-out. Zrezygnowano z systemu dwóch rund w których przegrane drużyny kontynuowały walkę o utrzymanie.

W rywalizacji o utrzymanie wzięły udział zespoły, które zajęły w sezonie zasadniczym miejsca 9-12. Punkty z fazy zasadniczej były uwzględnione w klasyfikacji. Drużyny rozegrały ze sobą sześć spotkań, po dwa z każdą drużyną. Po rozegraniu wszystkich spotkań dwa pierwsze zespoły zapewniają sobie utrzymanie w lidze, zaś dwa słabsze zespoły zagrają ze sobą w rywalizacji do czterech zwycięstw. Przegrany tej rywalizacji zagra o utrzymanie się w lidze z mistrzem niższej klasy rozgrywek (National League B). Zwycięzca tej serii zagra w przyszłym sezonie w NLA.

 Tabela

Legenda:     = Utrzymanie w NLA,     =  Zespoły uczestniczące w rywalizacji play-out (o utrzymanie)

Baraż o utrzymanie
Barażu o jedenaste, gwarantujące miejsce w kolejnym sezonie rozgrywek NLA zmierzą się dwa najsłabsze zespoły sezonu zasadniczego: EHC Biel oraz Rapperswil-Jona Lakers. Drużyna EHC Biel, jako że w sezonie zasadniczym zajęła wyższe miejsce to będzie miała przywilej roli gospodarza ewentualnego siódmego meczu w rywalizacji.

EHC Biel – Rapperswil-Jona Lakers 2:4 (3:2 d., 1:3, 2:3, 4:3 d., 1:4, 4:5)

Rywalizacja o miejsce w NLA
W rywalizacji dwunaste miejsce ligi NLA w sezonie 2014/2015 walczyły dwa zespoły. Najsłabsza drużyna ligi, przegrany barażu drużyna EHC Biel oraz mistrz ligi NLB (drugi poziom rozgrywek w Szwajcarii). Seria była rozgrywana w formule do czterech zwycięstw. Wygrała ją drużyna z Biel i uzyskała miejsce w NLA w kolejnym sezonie.

EHC Biel – EHC Visp 4:1 (5:2, 2:5, 5:1, 4:1, 3:2)

Bibliografia 
 

Hokej na lodzie w Szwajcarii
2013 w hokeju na lodzie
2014 w hokeju na lodzie
2013 w Szwajcarii
2014 w Szwajcarii